

Села 
 Миколаївка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада (в минулому — Олександрівський район)
 Миколаївка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Соколівська сільська громада